Zkratka RVVI může znamenat:
 Rada pro výzkum, vývoj a inovace
 Rejstřík veřejných výzkumných institucí